

Principais filmes estreados 
 Passage de Venus, de Pierre Janssen

Nascimentos

Falecimentos 

1874 no cinema